Juegos Olímpicos de 1952 pueden referirse a los:

Juegos Olímpicos de Oslo 1952, VI Juegos Olímpicos de Invierno.
Juegos Olímpicos de Helsinki 1952, XV Juegos Olímpicos de Verano.